Leo Smit (Nederlands componist)
Leo Smit (Amerikaans componist)